Klavertjevier, een zeldzame mutatie van een klaver en een geluksbrenger
 Klavertje vier (De Kiekeboes-album), 31ste album van De Kiekeboes
 Čtyřlístek (klavertje vier in het Tsjechisch), een Tsjechische strip
 Klavertje 4, industriegebied in intergemeentelijk samenwerkingsverband in Nederlands Noord-Limburg
 Klavertje vier (kaatsen), prijs voor kaatsers die de vier belangrijkste kaatspartijen hebben gewonnen